Província de Limburg (1815-1839), província del Regne Unit dels Països Baixos, creada el 1815 pel Congrés de Viena
 Província de Limburg (Països Baixos), província del sud-est dels Països Baixos corresponent a una part de l'antic Ducat del Limburg
 Província de Limburg (Bèlgica), província de Bèlgica que forma part de la regió de Flandes